Стрі́нгер () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Стрінгер Девіс (1899—1973) — англійський актор, відомий по ролі містера Стрінгер в фільмі по твору Агати Крісті;
 Кріс Стрінгер (нар. 1947) — британський палеоантрополог;
 Дейв Стрінгер (нар. 1944) — англійський футболіст і тренер;
 Говард Стрінгер (нар. 1942) — англо-американський бізнес-менеджер;
 Корі Стрінгер (1974—2001) — американський футболіст;
 Лоуренс Б. Стрінгер (1866—1942) — американський політик;
 Люк Стрінгер (нар. 1995) — хокеїст з Південної Африки;
 Майкл Стрінгер (1924—2004) — британський режисер ;
 Пітер Стрінгер (нар. 1977) — ірландський і гравець в регбі.